El término Schoten puede referirse a:

Toponimia 
:
 Schoten, municipio de la provincia de Amberes.
:
 Schoten, antiguo municipio de la provincia de Holanda Septentrional.

Varios 
 Schoten, un pan especialidad culinaria de la ciudad de Groningen.
 Schoten, club de béisbol de Haarlem.